Slovo Ufon má v rozličných variantách více významů:

 U:fon – český mobilní operátor
 mimozemšťan (odvozeno od UFO)
 UFO – neidentifikovaný létající předmět

Externí odkazy